Prionyx  — род роющих ос (Sphecidae), включающий около 60 видов.

Описание 
Осы длиной 6—35 мм. Коготки ног у основания с 3—4 зубцами. Гнезда в земле (состоят из одной или нескольких ячеек). Ловят прямокрылых (Orthoptera: Acrididae). Добычу чаще транспортируют по земле (иногда по воздуху).

Распространение 
Повсеместно, но большинство (34 вида) в Палеарктике, в Средиземноморских странах и в Юго-Западной Азии. Неотропика (13 видов), Неарктика (7 видов), Афротропика (7 видов), Ориентальная область (4 видов), Австралия (2 вида).
В Палеарктике 28 видов, в России 6 видов.

Систематика 
Около 60 видов. Род из трибы Sphecini (подсемейство Sphecinae). Ранее род Prionyx рассматривался в качестве подрода в составе рода Sphex.

Примечания

Литература 
 Пулавский В. В. Prionyx. С.183-184. В кн.:Определитель насекомых европейской части СССР, Sphecidae // Л., Наука, 1978. — Т. 3, стр. 120—192.

Ссылки 
 Prionyx на biolib.cz
 Аннотированный каталог видов Prionyx на California Academy of Sciences.

Роющие осы
Роды перепончатокрылых